LZS – rozszerzenie do programu LHA i algorytmu bezstratnej kompresji danych stworzony przez Haruyasu Yoshizakiego. Inne rozszerzenia: .LHW .LZH .LZW

Kompresja